Клейборн (округ, Луїзіана)
Клейборн (округ, Міссісіпі)
Клейборн (округ, Теннессі)